Les Planches est un nom qui désigne de nombreuses communes ou autres particularités :

France 

 Les Planches, discothèque de Blonville-sur-Mer, bourg voisin de Deauville, fondée en 1985 par l'homme de la nuit Joël Schweitzer, rachetée en 1998 par le DJ Jean-Christophe Buon
 Les Planches, promenade sur la plage de Deauville
 Les Planches-en-Montagne
 Les Planches-près-Arbois

Suisse 
 Les Planches, localité de la commune de Dardagny ;
 Les Planches, localité de la commune du Val-de-Ruz ;
 Les Planches, localité de la commune d’Ormont-Dessous ;
 Les Planches, localité de la commune de Montreux.

Notes et références